José María Montoto puede referirse a:

 José María Montoto Cañas (19??-), abogado y político español;
 José María Montoto López-Vigil (1818-1886), abogado y escritor español.

en:José María Montoto